Coaldale kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Coaldale (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Coaldale (ort i USA, Pennsylvania, Schuylkill County), 
 Coaldale (ort i USA, Pennsylvania, Bedford County), 
 Coaldale (ort i USA, Colorado), Fremont County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar